Montearagón puede referirse a:
Montearagón, una población de la provincia de Toledo, España.
Mancha de Montearagón, una región histórica manchega, parte de la Corona de Castilla, en la frontera con la Corona de Aragón.
Castillo de Montearagón, una fortaleza-monasterio románica cerca de Huesca, Aragón, España.
Chinchilla de Montearagón, un municipio de la provincia de Albacete, España.
Castillo de Chinchilla de Montearagón, fortaleza de la población de Chinchilla de Montearagón.